Massimo Cacciari – filosofo, accademico e politico italiano
Paolo Cacciari – politico italiano